Зубенко — українське прізвище.

 Зубенко Владислав Віталійович (1991–2014) — учасник Євромайдану. Герой «Небесної Сотні».
 Зубенко Володимир Федорович — доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН.
 Зубенко Іван (1888–1940) — поет, прозаїк, драматург, публіцист, літературний критик, журналіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко